Франц Осипович Шехтель (1806 — 18 апреля 1867, Саратов) — саратовский купец 1-й гильдии, театральный деятель, дядя архитектора Ф. О. Шехтеля.

Франц Осипович выступил в роли одного из учредителей первого в Саратове литературно-музыкального кружка просвещенного купечества — Немецкого танцевального клуба.

В мае-июне 1859 года Шехтель построил в своем загородном саду деревянный летний театр с партером и ложами. Впоследствии театр не раз горел и перестраивался, менялся и облик устроенного Шехтелем увеселительного сада.

В настоящее время на месте сада разбит сквер, в котором стоит современное здание Саратовского академического театра драмы, ведущего своё начало от маленького театра Шехтеля.

См. также 
 Шехтель, Фёдор Осипович — племянник Франца Шехтеля, знаменитый русский архитектор, живописец, график, сценограф; один из наиболее ярких представителей стиля модерн в русском и европейском зодчестве.

Литература 
 

Купцы Российской империи
Фёдор Шехтель